Матч за звание чемпионки мира по шахматам между чемпионкой мира Марией Музычук и претенденткой Хоу Ифань проходил с 1 по 18 марта 2016 года во Львове.

Расписание

Таблица матча

Ссылки 
 Официальная страница
 Информация о матче на сайте The Week in Chess

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
2016 год в шахматах
Спортивные соревнования во Львове